Andre Michael Berto ()  un pugilist profesionist american. Este de două ori campion mondial la categoria semi-mijlocie, deținând centurile WBC și IBF într-e 2008 și 2011 precum și centura interimară WBA în 2015. În calitate de amator, a câștigat turneul National Golden Gloves în 2001 (la light middleweight) și 2003 (welterweight) și a reprezentat SUA la Campionatele Mondiale din 2003, câștigând medalia de bronz la semimijlocie.

Rezultate în boxul profesionist 

|-
| style="text-align:center;" colspan="9"|32 de victorii (24 prin knockout, 8 la puncte), 5 înfrângeri (3 la puncte, 2 TKO), 0 remize
|-  style="text-align:center; background:#e3e3e3; background:#e3e3e3;"
| style="border-style:none none solid solid; "|Rez.
| style="border-style:none none solid solid; "|Rezultat general
| style="border-style:none none solid solid; "|Adversar
| style="border-style:none none solid solid; "|Type
| style="border-style:none none solid solid; "|Runda, timp
| style="border-style:none none solid solid; "|Data
| style="border-style:none none solid solid; "|Locația
| style="border-style:none none solid solid; "|Note
|- style="text-align:center;"
|Victorie
|32–5
|style="text-align:left;"| Devon Alexander
|
|12
|Aug 4, 2018
|style="text-align:left;"| 
|
|- style="text-align:center;"
|Înfrângere
|31–5
|style="text-align:left;"| Shawn Porter
|TKO
|9 (12), 
|Apr 22, 2017
|style="text-align:left;"| 
|
|- style="text-align:center;"
|Victorie
|31–4
|style="text-align:left;"| Victor Ortiz
|TKO
|4 (12), 
|Apr 30, 2016
|style="text-align:left;"| 
|
|- style="text-align:center;"
|Înfrângere
|30–4
|style="text-align:left;"| Floyd Mayweather Jr.
|UD
|12
|Sep 12, 2015
|style="text-align:left;"| 
|style="text-align:left;"|
|- style="text-align:center;"
|Victorie
|30–3
|style="text-align:left;"| Josesito López
|TKO
|6 (12), 
|Mar 13, 2015
|style="text-align:left;"| 
|style="text-align:left;"|
|- style="text-align:center;"
|Victorie
|29–3
|style="text-align:left;"| Steve Upsher Chambers
|UD
|10
|Sep 6, 2014
|style="text-align:left;"| 
|
|- style="text-align:center;"
|Înfrângere
|28–3
|align=left| Jesús Soto Karass
|TKO 
|12 (12),  
|Jul 27, 2013
|style="text-align:left;"| 
|style="text-align:left;"|
|- style="text-align:center;"
|Înfrângere
|28–2
|align=left| Robert Guerrero
|UD 
|12
|Nov 24, 2012
|style="text-align:left;"| 
|style="text-align:left;"|
|- style="text-align:center;"
|Victorie
|28–1
|style="text-align:left;"| Jan Zaveck
|RTD
|5 (12), 
|Sep 3, 2011
|style="text-align:left;"| 
|style="text-align:left;"|
|- style="text-align:center;"
|Înfrângere
|27–1
|style="text-align:left;"| Victor Ortiz
|UD
|12
|Apr 16, 2011
|style="text-align:left;"| 
|style="text-align:left;"|
|- style="text-align:center;"
|Victorie
|27–0
|style="text-align:left;"| Freddy Hernández
|TKO
|1 (12), 
|Nov 27, 2010
|style="text-align:left;"| 
|style="text-align:left;"|
|- style="text-align:center;"
|Victorie
|26–0
|style="text-align:left;"| Carlos Quintana
|TKO
|8 (12),  
|Apr 10, 2010
|style="text-align:left;"| 
|style="text-align:left;"|
|- style="text-align:center;"
|Victorie
|25–0
|style="text-align:left;"| Juan Urango
|UD 
|12 
|30 mai 2009
|style="text-align:left;"| 
|style="text-align:left;"|
|- style="text-align:center;"
|Victorie
|24–0
|style="text-align:left;"| Luis Collazo
|UD 
|12 
|Jan 17, 2009
|style="text-align:left;"| 
|style="text-align:left;"|
|- style="text-align:center;"
|Victorie
|23–0
|style="text-align:left;"| Steve Forbes
|UD
|12
|Sep 27, 2008
|style="text-align:left;"| 
|style="text-align:left;"|
|- style="text-align:center;"
|Victorie
|22–0
|style="text-align:left;"| Miguel Ángel Rodríguez
|TKO
|7 (12), 
|Jun 21, 2008
|style="text-align:left;"| 
|style="text-align:left;"|
|- style="text-align:center;"
|Victorie
|21–0
|style="text-align:left;"| Michel Trabant
|RTD
|6 (10), 
|Feb 9, 2008
|style="text-align:left;"| 
|style="text-align:left;"|
|- style="text-align:center;"
|Victorie
|20–0
|style="text-align:left;"| David Estrada
|TKO
|11 (12), 
|Sep 29, 2007
|style="text-align:left;"| 
|style="text-align:left;"|
|- style="text-align:center;"
|Victorie
|19–0
|style="text-align:left;"| Cosme Rivera
|UD
|10
|Jul 27, 2007
|style="text-align:left;"| 
|
|- style="text-align:center;"
|Victorie
|18–0
|style="text-align:left;"| Martinus Clay
|TKO
|7 (10), 
|19 mai 2007
|style="text-align:left;"| 
|
|- style="text-align:center;"
|Victorie
|17–0
|style="text-align:left;"| Norberto Bravo
|TKO
|1 (10), 
|Feb 17, 2007
|style="text-align:left;"| 
|
|- style="text-align:center;"
|Victorie
|16–0
|style="text-align:left;"| Miguel Figueroa
|TKO
|6 (10), 
|Dec 9, 2006
|style="text-align:left;"| 
|
|- style="text-align:center;"
|Victorie
|15–0
|style="text-align:left;"| James Crayton
|KO
|5 (8), 
|Oct 21, 2006
|style="text-align:left;"| 
|
|- style="text-align:center;"
|Victorie
|14–0
|style="text-align:left;"| Roberto Valenzuela
|TKO
|1 (8), 
|Aug 5, 2006
|style="text-align:left;"| 
|
|- style="text-align:center;"
|Victorie
|13–0
|style="text-align:left;"| Sammy Sparkman
|TKO
|2 (10), 
|Jun 17, 2006
|style="text-align:left;"| 
|
|- style="text-align:center;"
|Victorie
|12–0
|style="text-align:left;"| Gerardo Cesar Prieto
|TKO
|3 (4), 
|17 mai 2006
|style="text-align:left;"| 
|
|- style="text-align:center;"
|Victorie
|11–0
|style="text-align:left;"| Horatio García
|
|3 (8), 
|Apr 14, 2006
|style="text-align:left;"| 
|
|- style="text-align:center;"
|Victorie
|10–0
|style="text-align:left;"| Jonathan Tubbs
|TKO
|3 (8), 
|Feb 3, 2006
|style="text-align:left;"| 
|
|- style="text-align:center;"
|Victorie
|9–0
|style="text-align:left;"| Taronze Washington
|KO
|1 (8), 
|Dec 3, 2005
|style="text-align:left;"| 
|
|- style="text-align:center;"
|Victorie
|8–0
|style="text-align:left;"| Maurice Chalmers
|TKO
|1 (6), 
|Nov 4, 2005
|style="text-align:left;"| 
|
|- style="text-align:center;"
|Victorie
|7–0
|style="text-align:left;"| William Johnson
|
|1 (4), 
|Oct 1, 2005
|style="text-align:left;"| 
|
|- style="text-align:center;"
|Victorie
|6–0
|style="text-align:left;"| Anthony Little
|TKO
|6 (6), 
|Jun 9, 2005
|style="text-align:left;"| 
|
|- style="text-align:center;"
|Victorie
|5–0
|style="text-align:left;"| Tim Himes
|TKO
|1 (6), 
|6 mai 2005
|style="text-align:left;"| 
|
|- style="text-align:center;"
|Victorie
|4–0
|style="text-align:left;"| Daniel Neal
|UD
|4
|Feb 24, 2005
|style="text-align:left;"| 
|
|- style="text-align:center;"
|Victorie
|3–0
|style="text-align:left;"| Edgar Galvan
|TKO
|1 (4), 
|Jan 28, 2005
|style="text-align:left;"| 
|
|- style="text-align:center;"
|Victorie
|2–0
|style="text-align:left;"| Joseph Benjamin
|
|4
|Jan 21, 2005
|style="text-align:left;"| 
|
|- style="text-align:center;"
|Victorie
|1–0
|style="text-align:left;"| Michael Robinson
|
|3 (4), 
|Dec 4, 2004
|style="text-align:left;"| 
|style="text-align:left;"|
|}

Note 

Boxeri americani
Sportivi din statul Florida
Sportivi afro-americani
Sportivi americani din secolul al XXI-lea
Sportivi americani în viață
Oameni din Miami, Florida